Hutton (cratera)
Huttonaea

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de biologia